Велино Село може бити:

 Велино Село (Бијељина), насељено мјесто у општини Бијељина, Република Српска, БиХ
 Велино Село (Челић), насељено мјесто у општини Челић, Федерација Босне и Херцеговине, БиХ